Полицкое — название населённых пунктов в России:
 Полицкое — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Полицкое — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.